Paradijslaan (Eindhoven)
Paradijslaan (Rotterdam)